Яры́га (еры́га, яры́жка, яры́жный челове́к) — представитель одной из категорий населения, выполнявших некоторые повинности в России в XVI—XVIII веках — ярыжных людей.

 Судовые ярыжные люди — чернорабочие, грузчики, бурлаки, гребцы на речных и морских судах. Набирались из холопов, беглых и обедневших крестьян и посадских людей.
 Ямские ярыжные люди — погонщики и грузчики на ямских подводах. Набирались из холопов, беглых и обедневших крестьян и посадских людей.
 Земские ярыжные люди (земские ярыги, земские ярыжки) — низшие служители в приказах, прежде всего, низшие служители полиции, использовавшиеся для рассылки и исполнения приказаний. Земские ярыжки набирались по распоряжению властей из волостных жителей, на службу направлялись общиной.

В обиходной речи слово «ярыга» или «ярыжка» имел два дополнительных значения:
 пьяница, беспутный человек, развратник, голь кабацкая,
 бойкий, изворотливый.

От слова «ярыга» происходит фамилия  (прозвание по профессии отца).

Литература 

 

Социальная структура Русского государства
Сословия